Bear Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bear Grove Township (Illinois)
 Bear Grove Township (Cass County, Iowa)
 Bear Grove Township (Guthrie County, Iowa)